Boemondo I di Antiochia (1058 ? – 1111) – principe di Taranto e comandante della Prima Crociata, nel corso della quale si insignorì del Principato di Antiochia
Boemondo II di Antiochia (Boemondo Guiscardo, 1108-1130) – principe di Taranto e principe di Antiochia tra il 1111 e il 1130
Boemondo III di Antiochia (1144-1201) – principe di Antiochia dal 1163 alla morte
Boemondo IV di Antiochia (1172-1233) – principe di Antiochia dal 1201 al 1216, poi di nuovo dal 1219 alla morte e conte di Tripoli dal 1187
Boemondo V di Antiochia (... – 1252) – principe d'Antiochia e conte di Tripoli dal 1233 al 1252
Boemondo VI di Antiochia  (1237 circa – 1275) – principe d'Antiochia e conte di Tripoli dal 1251 al 1275
Boemondo VII di Antiochia (1261-1287) – conte di Tripoli dal 1275 fino alla morte e principe titolare d'Antiochia

Pagine correlate
Boemondo